Charles Ross kan syfta på:

Charles Ross (skulptör) (född 1937), en amerikansk skulptör
Charles Ross (äpplesort), en äpplesort